Petra (historische stad), een historische stad in Jordanië
 Petra (Lesbos), een plaatsje op het Griekse eiland Lesbos
 Petra (Spanje), een Spaanse gemeente
 Petra (Mallorca), de hoofdplaats in deze Spaanse gemeente
 Petra (voornaam), een meisjesnaam
 Petra (band), christelijk (hard)rockband
 Petra De Sutter, hoogleraar, gynaecoloog en politicus
 Petra De Steur, een Vlaamse zangeres
 Poti, een stad aan de oostkust van de Zwarte Zee
 Petra (Cyprus), voormalig dorp
 Petra (film), een Spaanse film uit 2018
 Petra (serie), een Italiaanse miniserie (2020)